Кубок мира по хоккею с мячом 2015 — 42-й турнир по хоккею с мячом, который прошёл 8—11 октября 2015 года, в шведском городе Сандвикене.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 14 команд: 8 из Швеции, 4 из России, 1 из Финляндии и 1 из Норвегии. Команды были разбиты на три группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом
2015 год в хоккее с мячом